Рогатые агамы () — род ящериц из семейства агамовых, обитающий в Юго-Восточной Азии.

Описание 

Общая длина представителей рода колеблется от 16 до 25 см. Цвет кожи оливковый, зеленоватый. В основном окраска однородная. Голова вытянута, морда острая. Туловище длинное и вытянутое, несколько сжато с боков. Хвост умеренно тонкий и цепкий. Конечности тонкие с вытянутыми пальцами. Всё тело покрыто колючей чешуёй. Затылочные и спинные гребни отсутствуют. Также у этих агам нет бедренных и преанальных пор. У самцов на конце морды длинный отросток в виде прямого рога или цилиндрического чешуйчатого выроста. Отсюда и происходит название этих ящериц.

Образ жизни 
Обитают в тропических лесах. Значительную часть времени проводят на деревьях или среди высоких кустарников. Для этих агам характерная угрожающая поза при опасности. Питаются насекомыми.

Размножение 
Это яйцекладущие ящерицы. Самки откладывают до 5—8 яиц.

Распространение 
Являются эндемиками Шри-Ланки.

Классификация 
На май 2018 года в род включают 5 видов:

Примечания

Литература 
 Pethiyagoda R, Manamendra-Arachchi K. 1998. A revision of the endemic Sri Lankan agamid lizard genus Ceratophora Gray, 1835, with description of two new species. J. South Asian Nat. Hist. 3 (1): 1-50.
 Boulenger GA. 1890. The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma. Reptilia and Batrachia. London: Secretary of State for India in Council. (Taylor and Francis, printers). xviii + 541 pp. (Genus Ceratophora, p. 118).
 Биология: Учеб. пособ. / А. А. Слюсарев, А. В. Самсонов, В. М. Мухин и др.; Под ред. и пер. с рус. В. А. Мотузного. — 3—е изд., испр. и допол. — К.: Высшая шк., 2002. — 622 c.: ил.

Агамовые
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии
Эндемики Шри-Ланки